Luigi Campolonghi (1876-1944) – giornalista e scrittore italiano
 Marcello Campolonghi (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Piero Campolonghi (1914-2002) – baritono italiano